La Subprefectura de Tokachi (十勝総合振興局, Tokachi-sōgō-shinkō-kyoku) és una subprefectura de Hokkaido. La seua capital i ciutat més poblada és Obihiro.

Geografia

Municipis

Història 
 1869: Es funda la província de Tokachi.
 1882: Es dissol la província de Tokachi.
 1897: Es funda la subprefectura de Kasai.
 1932: La subprefectura de Kasai passa a dir-se subprefectura de Tokachi.
 2010: Per decisió del govern de Hokkaidō, s'efectuen canvis administratius en totes les subprefectures, fundant-se així l'actual subprefectura de Tokachi.

Referències 

Subprefectures de Hokkaidō